Jean Schweighaeuser (1742 - 1830), un philologue français.
 Jean Geoffroy Schweighaeuser (1776 - 1844), un archéologue français, fils du précédent.
 Jean-Paul Schweighaeuser (1941-), traducteur, biographe, historien de la littérature policière et nouvelliste français.